Dumstrey ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Dumstrey (1866–??), deutsche Malerin
 Wilhelm Dumstrey (1899–1990), deutscher Pädagoge und Politiker